

Brasil 
 Rádio Tropical (Boa Vista) — estação de rádio de Boa Vista, Roraima
 Rádio Tropical Gospel — estação de rádio de Curitiba, Paraná
 Rádio Tropical Solimões — estação de rádio de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro
 Tropical FM (São Paulo) — estação de rádio de São Paulo, SP
 Tropical FM (Timóteo) — estação de rádio de Timóteo, Minas Gerais
 CBN Natal — estação de rádio de Natal, Rio Grande do Norte, anteriormente Rádio Tropical
 FM 92 — extinta estação de rádio de Fortaleza, ceará, anteriormente Tropical FM
 Rádio T Ponta Grossa — estação de rádio brasileira de Ponta Grossa, Paraná, anteriormente Tropical FM

Portugal 
 Tropical FM (Lisboa) — estação de rádio de Lisboa

Tropical